Schanzenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Schanzenbach (* 1972), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Gotthold Schanzenbach (1857–1920), deutscher Unternehmensgründer der G. Schanzenbach & Co. GmbH – SCHACO, Elektrotechnische und lichttechnische Spezialfabrik Frankfurt/M.-Bockenheim
 Leonhard Schanzenbach (1852–1938), deutscher Theologe
 Marta Schanzenbach (1907–1997), deutsche Politikerin (SPD)
 Max Schanzenbach, US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Oscar Schanzenbach, deutscher Mediziner 
 Otto Schanzenbach (1837–1910), deutscher Lehrer, Theologe und Bibliothekar

Schanzenbach ist der Name folgender Gewässer:
 Schanzenbach (Niedergießbach), rechter Zufluss des Niedergießbachs (zur Gutach (Kinzig)) am Unter Niedergießhof, Hornberg-Niederwasser, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sanzenbach
 Schanzengraben